Уајнамота има више значења:

 Уајнамота (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Уајнамота (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Уајнамота (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику